William Saint Clair est un nom pouvant désigner:

 (1700-1778), baron écossais
 (1859-1928), prêtre et historien britannique
 (1894-1918), joueur écossais de cricket
 (1937-2021), historien britannique

Voir aussi

St. Clair, William